Александр Алексеевич Ванновский (11 сентября 1874, Чернь, Московская губерния — 16 сентября 1967, Токио) — российский революционер, японский литературовед и философ.

Биография 
Отец — выходец из тамбовского села Ваново (отсюда и фамилия), был офицером. Мать (в девичестве Дурасова) — дочь помещика Саратовской губернии. В детстве с семьёй жил в Туле — отец занимал там должность старшего адъютанта при начальнике гарнизона. В 1884 отдан в 3-й Московский кадетский корпус на казённое содержание. После учёбы в 1893 году отбывал воинскую повинность на Военно-училищных курсах Киевского пехотного юнкерского училища, вышел в запас подпоручиком. В 1896 году поступил в Московское техническое училище.

Под влиянием брата Виктора и лекций по политической экономии С. Булгакова примкнул к революционерам. Женился на революционерке Вере Владимировне Яковенко. Делегат первого, учредительного съезда РСДРП (Минск, 1898) от московского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». После съезда, как и другие участники, был арестован и сослан в Сольвычегодск. Познакомился с Б. Савинковым, А. Богдановым, Н. Бердяевым.

Создал социал-демократическую группу «Воля». Организовал нелегальные типографии, функционировавшие с февраля по декабрь 1903 года сначала в Рыбинске, затем в Ярославле. После II съезда РСДРП (к тому времени ссылка уже закончилась) «Воля» слилась с Северным комитетом партии. 8 декабря 1903 года типография была выявлена жандармами, её сотрудники арестованы. Ванновский отбыл 2 года заключения в ярославской тюрьме.

После освобождения в июне 1905 года участвовал в восстании сапёров в Киеве и в Декабрьском московском восстании. В 1906 году играл активную роль в московском Военно-техническом бюро РСДРП. После поражения революции стал нелегалом. Написал несколько брошюр. Поддерживал меньшевиков.

В 1912 году Александр Ванновский принял христианство и вышел из РСДРП (как он выразился в одном письме, «через Шекспира перешёл от Маркса к Христу»). Участвовал в Первой мировой войне, служа в инженерных войсках; за смелость был награждён орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом. В 1916 году командирован в Хабаровск. В 1917 году был активным противником Ленина, написал два памфлета против коммунизма. В 1919 году заболел нервным расстройством и был признан негодным к воинской службе; отправился на лечение в Японию, но после поражения Колчака остался там навсегда.

Преподавал русскую литературу в Университете Васэда (Токио). Изучал японские рассказы о привидениях («кайдан»), литературный памятник «Кодзики» (в том числе с точки зрения вулканологии). Был известен как шекспировед (считал настоящим творцом шекспировских драм Кристофера Марло, предполагал, что сюжет «Гамлета» возводится к семейной истории царя Ирода, обосновывал новый взгляд на произведение, как на переход от языческого «око за око» к христианскому «не убий»). В 1965 году в Токио на русском языке вышла книга Ванновского «Третий Завет и Апокалипсис. Новые данные о жизни, личности и учении Спасителя мира», в которой он показывал, что Апокалипсис выводится из Евангелия, а не наоборот, и автором его является Иисус Христос, а не Иоанн Богослов; по произведению он делает выводы о его авторе, предполагая, что он был выходцем из богатой эллино-иудейской семьи и получил очень хорошее образование, вёл обычный образ жизни, но после видений стал богочеловеком, сделался приёмным сыном плотника Иосифа и начал своё служение. Ванновский публиковал материалы о своей революционной биографии, размышляя о том, почему гуманные идеи революционеров привели к трагедии. Считал, что возрождение России возможно только через обновлённое христианство.

С началом Второй мировой войны был уволен из университета, как и другие иностранные преподаватели. В середине 1950-х годов получил предложение вернуться на Родину, но не стал выполнять условие — написать статью о прислужничестве русской эмиграции японскому милитаризму. В последние годы наладил переписку с родными. Скончался в 1967 году в возрасте 93 лет, похоронен на токийском кладбище Такао-рэйан.

Личный архивный фонд A. A. Ванновского (его заметки и дневники, переписка, а также большие научные и творческие работы по изучению Шекспира и др.; всего 22 тома, 213 единиц хранения) хранится в библиотеке филологического факультета Университета Васэда.

Сочинения 
 «Стачечная революция 1905 г.» (изд. в 1917)
 «Тактика уличного боя»
 «Тактика милиции»
 «О подготовке к вооруженному восстанию» (Пролетарий, 1906, № II).
 «Новые данные о влиянии Шекспира на Пушкина» (1923)
 «Японская мифология и Библия» («Путь». — 1934. — № 42. — Янв.—март. — С. 38—55).
 «Вулканы и солнце. Новый взгляд на мифологию „Кодзики“» (1941; изд. в 1955 на япон. яз.; в 1960 — на англ. яз.).
 «The Path of Jesus from Judaism to Christianity as Conceived by Shakespeare. Disclosure of a Hidden Jewish Plot in Shakespeare’s Tragedy „Hamlet“». Tokyo: S. G. Vishtak, 1962, 327 pages («Путь Иисуса от иудаизма к христианству в понимании Шекспира. Разыскание скрытого иудейского сюжета трагедии „Гамлет“»).
 «Третий завет и Апокалипсис. Новые данные о жизни, личности и учении Спасителя мира» (Токио, 1965).

Примечания

Литература 
 [mirslovarei.com/content_his/VANNOVSKIJ-ALEKSANDR-ALEKSEEVICH-32015.html Ванновский Александр Алексеевич] // Исторический словарь
 Вановский Александр Алексеевич // Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический словарь: От предшественников декабристов до падения царизма: [В 5 т.]. — М.: Изд-во Всесоюзного общества политических каторжан и ссыльно-поселенцев, 1927—1934.
Ульянов Н. Новый Гамлет // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1964.— 31 мая (№ 18710).— С. 2.
Терапиано Ю. Александр Ванновский: «Третий Завет и Апокалипсис» // Русская мысль.— Париж, 1966.— 19 марта (№ 2440).— С. 6-7.
Ульянов Н. Памяти одного неизвестного // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1968.— 19 января (№ 20038).— С. 4.
Розанов Мих. «Отцы» РСДРП и их судьбы // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1974.— 18 декабря (№ 23502).— С. 2; 19 декабря (№ 23503).— С. 2.
Кожевникова Ирина П. Ванновский и Япония // Acta Slavica Iaponica.— 1995.— T. XIII.— С. 149-166 .
 Ульянов Н. А. А. Ванновский  // Знание-сила
 Ульянов Н. Новый Гамлет  // Знание-сила
 Фридман А. I съезд РСДРП . История евреев Беларуси
 Бердяева Л. Профессия: жена философа. Комментарии. 
 Яковенко М. М. «Куда ушла моя жизнь?..» Повествование в письмах, дневниковых записях, воспоминаниях и официальных документах о жизни и трудах Александра Алексеевича Вановского. — М.: Звенья, 2009, 296 с.

Выпускники 3-го Московского кадетского корпуса
Меньшевики
Члены РСДРП
Делегаты I съезда РСДРП
Персоналии:Тула
Заключённые в Ярославле
Военные инженеры Первой мировой войны (Россия)
Русские эмигранты первой волны в Японии
Преподаватели Университета Васэда
Востоковеды Японии
Японисты Японии
Шекспироведы
Сосланные в Сольвычегодск